WLW steht für:
 WLW, US-amerikanischer Hörfunksender aus Cincinnati, Ohio
 Willows-Glenn County Airport (IATA-Code), Flughafen bei Willows (Kalifornien), Glenn County in Kalifornien
 Wahre Liebe Wartet, Teil der internationalen christlichen Bewegung True Love Waits (TLW)
 Weinlagenwanderung, Wanderweg und jährlich stattfindende Veranstaltung an der Hessischen Bergstraße
 Wer liefert was, Branchenverzeichnis für Business-to-Business-Handel
 Windows Live Writer, Teil von Windows Live
 Woolworths Group, börsennotierter Handelskonzern
 World League Wrestling

WLW